A Balla Adrienn-sorozat Szabó Tünde magyar írónő ötkötetes ifjúsági könyvsorozata ami a Cicero Könyvstúdió gondozásában jelent meg. Az első kötet Az alibi címmel 2014-ben került a polcokra.

A történet  
Balla Adrienn tizenhét évesen az átlagos gimnazisták életét éli, amíg nem talál a küszöbén egy borítékot, benne egy pendrive-val. Ezzel kezdetét veszi Adrienn nyomozása a pár hónapja eltűnt osztálytársa és a gyilkossággal megvádolt édesapja ügyében.

Az első kötet: Az alibi (Nem hagyhatod, hogy a hazugság győzzön)  
Egy ismeretlen egy pendrive-ot küld Adrienn-nek, amin a lány egy rendőrségi nyomozati anyagot talál. Az osztálytársa, Balázs hónapokkal ezelőtt eltűnt, és ennek a rendőrségi aktáját kapta meg és a lány még sejteni sem sejti, kitől. Először nem érti, mi lehet a pendrive küldetése, de idővel rájön, hogy hasznosíthatná a rajta lévő anyagot.
Közben másképp is kapcsolatba kerül a rendőrséggel. Kiderül, hogy ő az alibije Janónak, a sulija fenegyerekének, akit tévesen vádoltak meg azzal, hogy Adrienn egyik évfolyamtársát megtámadta. Ahogy telik az idő, egyre inkább úgy néz ki, hogy Janó nagyobb bajban van, mint először gondolták, és csakis Adriennre számíthat.

A második kötet: Dopping (Jelszó: nEAddFel.)  
Újabb pendrive érkezik, de a tartalma nem kapcsolódik az elsőhöz és Adrienn végképp nem tudja, mihez fogjon vele.
Közben Saci is bajba kerül. Egy teniszbajnokság során doppingot találnak a vérében. Kétségbeesésében Adriennhez fordul segítségért. A lány végül fényt derít a dopping-ügy hátterében húzódó titkokra, még ha túl mélyre is kell ásnia hozzá. 
Viszont a Zsidai Dóra-szálat sem hajlandó kiengedni a kezéből és nem hiába, kitartását siker koronázza.

A harmadik kötet: A hacker 
Várható megjelenése 2015-ben.

Források

Külső hivatkozások 

A sorozat a Moly.hu-n

Magyar ifjúsági könyvsorozatok